Wurzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wurzinger (1817–1883), österreichischer Historienmaler
 Ewald Wurzinger (* 1987), österreichischer Radiojournalist
 Franz Wurzinger (* 1870), österreichischer Autor
 Laurenz Wurzinger (* 1950), deutscher Mediziner, Anatom
 Leopold Wurzinger (1921–2011), österreichischer Richter, Präsident des Obersten Gerichtshofes